Nelson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Nelson (Dakota do Norte)
Condado de Nelson (Kentucky)
Condado de Nelson (Virgínia)

Desambiguações de topônimos